Oldrzych – czeska forma imienia Udalryk; pod tą formą w polskiej literaturze historycznej występują przedstawiciele dynastii Przemyślidów, noszący to imię:
 Oldrzych (zm. 1034) – książę Czech w latach 1012-1033 i 1034
 Oldrzych (zm. 1113) – książę na Brnie i Znojmie
 Oldrzych (zm. 1177) – książę na Ołomuńcu